La Crosse  peut désigner:

 La Crosse (Floride), municipalité située dans le comté d'Alachua en Floride, aux États-Unis ;
 La Crosse (Indiana), municipalité située dans le comté de LaPorte en Indiana, aux États-Unis ;
 La Crosse (Kansas), ville située dans le comté de Rush, en Kansas, aux États-Unis ; 
 La Crosse (Virginie), municipalité située dans le comté de Mecklenburg, en Virginie, aux États-Unis ;
 La Crosse (Washington), ville située dans le comté de Whitman, en l'État de Washington, aux États-Unis ;
 La Crosse (Wisconsin), ville dans le comté de La Crosse, en Wisconsin, aux États-Unis ;
 La Crosse Bobcats,  franchise américaine de basket-ball de la Continental Basketball Association, aux États-Unis ;
 La Crosse Technology, entreprise dans le domaine de la station météo et du réveil ;
 La Crosse Tribune, quotidien régional américain de La Crosse, Wisconsin; aux États-Unis .

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme